Beiz steht für:

 eine Kneipe (schweizerdeutsch, schwäbisch und saarländisch)
 die Beizjagd mit Greifvögeln, siehe Falknerei

Siehe auch:
 Erststock-Beizli
 Baitz
 Beitz